

Persone 
 Jacques Berthier – compositore e organista francese
 Jacques Berthier – attore francese
 Jean-Baptiste Berthier – presbitero francese
 Louis Alexandre Berthier – generale francese, Maresciallo dell'Impero, I principe di Wagram di Neuchâtel e Valangin. 
 Napoléon Alexandre Berthier – nobiluomo e politico francese, II Principe di Wagram
 Paul Berthier – compositore e organista francese

Altro 
 15905 Berthier – asteroide della fascia principale
 Berthier – famiglia di carabine e fucili d'ordinanza
 Vickers-Berthier – mitragliatrice leggera